

Белвідер — місто, штат Каліфорнія
 Белвідер — переписна місцевість, штат Південна Кароліна

 Белвідер — місто, штат Іллінойс
 Белвідер — місто, штат Нью-Джерсі
 Белвідер — місто, штат Південна Дакота
 Белвідер — місто, штат Вермонт
 Белвідер — місто, штат Вісконсин
 Белвідер — селище, штат Небраска

Див. також 
 Бельведер (значення)